Су́мозеро:
 Сумозеро — озеро (Республика Карелия, Беломорский район).
 Сумозеро — посёлок (Республика Карелия, Беломорский район).
 Сумозеро — озеро (Республика Карелия, Пудожский район).